Plancus ist der Name folgender Personen der aus Atina stammenden Familie:

 Gnaeus Plancius (* ?), römischer Münzmeister des Jahres 55 v. Chr.
 Lucius Munatius Plancus (87 v. Chr.–15 v. Chr.), römischer Feldherr und Konsul
 Lucius Munatius Plancus (Konsul 13) (* ?), römischer Feldherr und Konsul